Alla ricerca della Valle Incantata – film d'animazione del 1988 diretto da Don Bluth
 Alla ricerca della Valle Incantata – serie di film d'animazione sequel del film del 1988
 Alla ricerca della Valle Incantata – serie televisiva a cartoni animati basata sui personaggi della serie di film d'animazione